Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ниева ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон, точнее находится точно на середине, 30 км. между сельской местностью Сеговией и Аревало.

Муниципалитет Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ниева включает в себя 13 городских районов, кроме самого центра.

Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ниева находится на Пути в Сантьяго де Компостела из Мадрида и ее монастырь , которая каталогизированна как культурно-историческое наследие, это одна из обязательных остановок для паломников и туристов.

Занимает площадь 179,75 км². Население — 1193 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сеговии